РМ или Рм — двухбуквенная аббревиатура.

Рм. Может означать:
 Рм — Римлянам — книга Библии.
 р. м. — рабочее место

РМ. Возможные значения:

Географические названия 
Республики:
 РМ — Республика Молдова
 РМ — Республика Мордовия

Предприятия и фирменные бренды 
 РМ — компания «Рыбинские моторы»
 РМ — ОАО «Русские машины»
 РМ — торговая марка «РостовМама»
 РМ — РостовМама

Техника общего и военного назначения 
 РМ — радиомаяк
 РМ — радиометр малогабаритный
 РМ — разводная машина
 РМ — разволакивающая машина
 РМ — разделитель мембранный
 РМ — разливочная машина
 РМ — разъединитель мощности
 РМ — регулятор мощности
 РМ — разъём малогабаритный
 РМ — расплеточная машина
 РМ — ратинирующая машина
 РМ — резец угольный Мусохранова
 РМ — резонансный металлоискатель
 РМ — реле магнитное
 РМ — реле максимального тока
 РМ — реле мгновенное
 РМ — ремонтная мастерская
 РМ — рентгенметр
 РМ — респиратор морской, например: РМ-2
 РМ — ротный миномёт
 РМ — рулевая машина
 РМ — рулевой механизм
 РМ (воен.) — рычажная мина
 РМ-2 — реактивная мина
 РМ-500 — советский проект крылатой зенитной управляемой ракеты

Другие значения 
 РМ — «Русская мысль»
 РМ — «Русский марш»
 РМ — радиоактивные материалы
 РМ — распоряжение мэра
 РМ — расходные материалы
 РМ — расчётное место, в авиа
 РМ — реакционная масса
 РМ — редкие металлы
 РМ (электр.) — резерв магистральный
 РМ — Роза Мира — учение Д. Андреева.
 РМ — руководящие материалы
 РМ — Русский музей

См. также 
 PM (латиница)
 Реал Мадрид
 Р-29РМ
 Д-9РМ
 Р-29РМУ2